Rutter ist der Familienname folgender Personen:

 Eileen Joyce Rutter (* 1945), britische Schriftstellerin, siehe Joy Chant
 Ernest Henry Rutter (* 1946), britischer Geologe
 Georginio Rutter (* 2002), französisch-martiniquischer Fußballspieler
 Jeremy B. Rutter (* 1946), US-amerikanischer Archäologe
 John Rutter (* 1945), britischer Dirigent und Komponist
 Martin Rutter (* 1983), österreichischer Politiker (Team Stronach/Team Kärnten, BZÖ)

 Owen Rutter (1889–1944), britischer Historiker und Schriftsteller
 Rolf Gerhard Rutter (* 1943), Hamburger Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Tony Rutter (1941–2020), britischer Motorradrennfahrer
 Val Rutter (* 1954), britische Hochspringerin
 William J. Rutter (* 1928), US-amerikanischer Biochemiker, Molekularbiologe und Biotechnologie-Unternehmer

Rutter bezeichnet:
 ein mittelalterliches Seehandbuch, siehe Seebuch